Het tennistoernooi US Open werd in 1990 bij de mannen voor de 110e keer gehouden. De als twaalfde geplaatste Amerikaan Pete Sampras won het toernooi door in de finale zijn landgenoot Andre Agassi met 6-4, 6-3 en 6-2 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

  Stefan Edberg (eerste ronde)
  Boris Becker (halve finale)
  Ivan Lendl (kwartfinale)
  Andre Agassi (finale)
  Andrés Gómez (eerste ronde)
  Thomas Muster (vierde ronde)
  Emilio Sánchez (vierde ronde)
  Brad Gilbert (derde ronde)

  Aaron Krickstein (kwartfinale)
  Andrej Tsjesnokov (derde ronde)
  Michael Chang (derde ronde)
  Pete Sampras (winnaar)
  Jay Berger (vierde ronde)
  Jim Courier (tweede ronde)
  Goran Ivanišević (derde ronde)
  Martín Jaite (tweede ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe link 
 Toernooischema US Open 1990, mannenenkelspel

ITF-toernooi in 1990
US Open (tennis)